Dalmau ist der Familienname folgender Personen:

 Custo Dalmau (* 1959), katalanischer Modedesigner
 Francesc Badenes i Dalmau (1859–1917), valencianischer Dichter und Schriftsteller
 Lluís Dalmau (1400–1460), katalanischer Maler
 Manuel Antonio Mejía Dalmau (* 1947), ecuadorianischer Informatiker und Diplomat

Siehe auch:
 Dalmao